Plusieurs navires de la Marine argentine ont porté le nom dARA Almirante Brown ou General Brown, en l'honneur de l'amiral Guillermo Brown, père de la Marine argentine :
 l', un boucanier ;
 l', un navire à vapeur transformé en navire école ;
 l', un navire à vapeur ;
 l', un cuirassé à coque en fer lancé en 1880 et démoli en 1932 ;
 l', un croiseur lourd de classe Veinticinco de Mayo lancé en 1929 et retiré du service en 1961 ;
 l', un destroyer de classe Fletcher en service de 1961 à 1982 dans la Marine argentine ;
 l', un destroyer lancé en 1981.

Nom de bateau de la Marine argentine